Queen of Siam – album di Lydia Lunch del 1979
 Queen of Siam – album degli Holy Moses del 1986